Ел Пењаско Бланко има више значења:

 Ел Пењаско Бланко (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пењаско Бланко, Пења Бланка (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику